Пу́шкина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Пушкина, Евдокия Ивановна (урождённая Головина; 1703—1725) — жена сержанта гвардии А. П. Пушкина, прабабка А. С. Пушкина.
 
 Пушкина, Мария Александровна (в замужестве Гартунг; 1832—1919) — дочь А. С. Пушкина.
 Пушкина, Надежда Осиповна (урождённая Ганнибал; 1775—1836) — мать А. С. Пушкина.
 
 Пушкина, Оксана Викторовна (род. 1963) — российская телеведущая, общественный деятель.
 Пушкина, Тамара Анатольевна (1945—2020) — советский и российский археолог, историк-медиевист.
 Пушкина, Татьяна Вячеславовна (род. 1964) — российская телеведущая. Топоним 
 Пушкина — хутор в Павловском районе Краснодарского края России.
 Пушкина — хутор в Целинском районе Ростовской области России.